"À la folie ou pas du tout" ("Apaixonadamente ou não de todo") foi a canção que representou a Bélgica no Festival Eurovisão da Canção 1972, interpretada em francês por Serge & Christine Ghisoland.Foi a 16.ª  canção a ser interpretada na noite do festival (a seguir à canção monegasca "Comme on s'aime", interpretada por Peter McLane & Anne-Marie Godart e antes da canção luxemburguesa "Après toi", interpretada por Vicky Leandros): No final, a canção belga não foi feliz, terminando num modesto 17.ª lugar (penúltimo lugar) e recebendo um total de 55 pontos.

Autores 
 Letra: Daniël Nelis
 Música: Daniël Nelis e Bob Milan
 Orquestração: Henri Segers

Letra 
A canção é um dueto, com ambos os cantores explicando a sua filosofia em relação ao amor - "amar apaixonadamente ou não de todo". Eles terminam admitindo que "Nós amamo-nos um pouco mais e nós acreditamos nisso".

Ligações externas 
 

Bélgica no Festival Eurovisão da Canção
Canções do Festival Eurovisão da Canção
Canções da Bélgica
Canções em francês
Canções de 1972